Мото Гран-при Малайзии является этапом чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP.

Победители Мото Гран-при Малайзии 

Малайзии